Lussat puede referirse a: 

 Lussat, comuna francesa situada en Creuse.
 Lussat, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.